Beke György (1927–2007) erdélyi magyar író, újságíró, műfordító
 Beke György (1929) vegyészmérnök